Горизонтальная плоскость может означать:
 Горизонтальная плоскость — плоскость, перпендикулярная вектору силы тяжести в данной точке. Не обязательно совпадает с плоскостью горизонта.
 Горизонтальная плоскость — плоскость, параллельная плоскости, касающийся геоида в данной точке.
 Горизонтальная плоскость — одна из анатомических плоскостей.
 Горизонтальная плоскость проекции — одна из плоскостей проекции в начертательной геометрии.

Примечания